Титул захищали Мона Бартель та Анна-Лена Фрідзам, які виграли турнір у 2019 році перед пандемією, але вони поступилися в чвертьфіналі парі Надія Кіченок / Ралука Олару.

Перемогли Ешлі Барті та Дженніфер Брейді, здолавши в фіналі пару Дезіре Кравчик / Бетані Маттек-Сендс з рахунком 6–4, 5–7, [10–5]. Барті стала сьомою тенісисткою в історії, яка зуміла перемогти як в одиночному, так і парнрому розряді, тобто виграти подвійну корону в Штуттгарті. Для Брейді це перша перемога в парній грі.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Посилання

 Основна сітка 

Porsche Tennis Grand Prixandnbsp;- Doubles
2021 Doubles